Als Alte Sternwarte werden folgende Sternwarten bezeichnet:
Alte Berliner Sternwarte
Alte Sternwarte (Bern)
Alte Sternwarte (Bonn)
Sternwarte Gotha
Sternwarte Göttingen
Sternwarte Leiden
eine der beiden Sternwarten Leipzig